Langenhorn peut faire référence à :
 Langenhorn, quartier de la ville de Hambourg ;
 Langenhorn, commune allemande de l'arrondissement de Frise-du-Nord, en Schleswig-Holstein.